A sigla EIA poder ter diferentes significados em diferentes ramos do conhecimento e em diferentes idiomas, a saber:

EIA - Aliança das Indústrias Eletrônicas (Electronic Industries Alliance) dos Estados Unidos
EIA - Energy Information Administration  do Departamento de Energia dos Estados Unidos
EIA - Engineering Industries Association (Reino Unido)
EIA - Environmental Impact Assessment
EIA - Environmental Industry Associations (Estados Unidos)
EIA - Environmental Investigation Agency (organismo internacional)
EIA - Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ou ELISA)
EIA - Estonian Investment Agency (Estônia)
EIA - Estudo de Impacto Ambiental
EIA - Ethical Investment Association (Austrália)
EIA - Experiência Imersiva Ambiental - coletivo artístico (SP/Brasil)
EIA - Espaço Ítalo de Arte (São Paulo)
EIA - Escola Internacional do Algarve (Portugal)
EIA -  L'École Internationale d'Aromathérapie, Escola Internacional de Aromaterapia
Desambiguações de siglas